Der Spion, der aus der Kälte kam steht für:

 Der Spion, der aus der Kälte kam (Roman), ein Roman von John Le Carré
 Der Spion, der aus der Kälte kam (Film), ein Film von Martin Ritt